Im Kaffeehaus steht für:

 Im Kaffeehaus (Bensberg), Gebäude in Bergisch Gladbach
 Im Kaffeehaus, Ölgemälde (um 1900) von Adrien De Witte
 Im Kaffeehaus, Zeichnung (1907) von Hermann Abeking
 Im Kaffeehaus, Bildband (2017) von Sepp Dreissinger
 Im Kaffeehaus, Novelle (2017) von Andreas Artur Reichelt

Siehe auch:
 Kaffeehaus (Begriffsklärung)